Финальный турнир XVI мужского молодёжного чемпионата мира по волейболу проходил с 1 по 10 августа 2011 года в Рио-де-Жанейро и Нитерое с участием 16 команд, составленных из игроков не старше 1991 года рождения. Победителем чемпионата стала сборная России.

Квалификация

Арены 
 Рио-де-Жанейро — Ginásio do Maracanãzinho
 Нитерой — Ginásio de Caio Martins

Система проведения 
Чемпионат проводился в три этапа. На первом этапе 16 команд, распределённые на 4 группы, сыграли в один круг. Сборные, которые занявшие по итогам этих матчей первые и вторые места в своих группах, на втором этапе образовали квартеты E и F, а восемь остальных команд отправились в группы G и H.

По итогам матчей второго этапа по две лучших команды из групп E и F получили право продолжить борьбу за медали по системе плей-офф, а сборные, финишировавшие на третьем и четвёртом местах, сыграли в матчах за 5—8-е места. Первые и вторые команды групп G и H стали участниками турнира за 9—12-е места, третьи и четвёртые разыграли места с 13-го по 16-е.

Первый групповой этап

Группа A (Рио-де-Жанейро)

Группа B (Нитерой)

Группа C (Рио-де-Жанейро)

Группа D (Нитерой)

Второй групповой этап

Группа E (Рио-де-Жанейро)

Группа F (Рио-де-Жанейро)

Группа G (Нитерой)

Группа H (Нитерой)

Плей-офф

За 13—16-е места (Нитерой)

За 9—12-е места (Нитерой)

За 5—8-е места (Рио-де-Жанейро)

За 1—4-е места (Рио-де-Жанейро)

Индивидуальные призы

Итоговое положение

Ссылки 
 Чемпионат мира на сайте Международной федерации волейбола

Чемпионаты мира по волейболу среди мужских молодёжных команд
2011 год в волейболе
Чемпионаты мира в Бразилии
Международные спортивные соревнования в Рио-де-Жанейро
Нитерой
Август 2011 года